Вільнянська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростишівський район
 Вільнянська сільська рада — Запорізька область, Оріхівський район